Mutta kan syfta på följande:

 Mutta (Präzer Höhi), en bergstopp i Graubünden, Schweiz
 Slang för slida